Fânațe – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Band
 Fânațe – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Fărăgău
 Fânațe – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Iclănzel
 Fânațe – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Tăureni
 Fânațe – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Câmpani

 Zobacz też
 Budești-Fânațe – wieś w Rumunii, w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Budești
 Șincai-Fânațe – wieś w Rumunii, w okręgu Marusza, w gminie Șincai